Краина FM — украинская негосударственная радиостанция, образованная в 1994 году, под названием Gala Radio. С 2001 года значительно расширяет зону вещания. В ноябре 2016 года объединилась с «Радио ЕС» и стала называться Краина FM, а также перешла на полностью украинский формат вещания.

Города вещания 
 Киев — 100,0
 Белая Церковь — 107,2
 Винница — 103,2
 Днепр — 106,4
 Запорожье — 100,3
 Краматорск — 89,4
 Кривой Рог — 100,2
 Львов — 101,3
 Никополь — 99,9
 Одесса — 91,0
 Ужгород — 102,4
 Харьков — 107,4
 Черкассы — 90,6

Награды 
1999 год — «Лучшая зарубежная радиостанция» — награда Национальной Ассоциации радиовещателей (США);

2000 год — победитель в номинации «Лучшая радиостанция Украины 1999 года» на конкурсе «Человек года»;

2001 год — победитель в номинации «Лучшая радиопрограмма о спорте» на конкурсе средств массовой информации «Золотое перо»;

2002 год — «Лучшая радиостанция Закарпатской области» среди 40 радиостанций (польских, румынских, венгерских и др.) по результатам социологического опроса населения;

2005 год — Награда Автомобильной Федерации Украины за лучшую программу на радио о автомобильном спорте на Украине;

2006 год — победа в номинации «Радиоканал года» на конкурсе торговых марок «Фавориты Успеха»;

2007 год, 30 января — в номинации «За лучшее освещение ХХ Зимних Олимпийских Игр в Турине» Гала радио удостаивается третьего места за программу «Олимпийские недели на Гала радио»;

2007 год — акция Гала радио «Пан или пропал» признана одной из трёх «Лучших медиа акций года» на European RadioAwards, который проводится под эгидой Национальной ассоциации вещания NAB.

Примечания

Ссылки 
Радиостанции Украины
Коммерческие радиостанции Украины
Радиостанции на украинском языке